Премия «Оскар» за лучшую операторскую работу () — престижная награда Американской академии киноискусства, присуждаемая ежегодно.

Данная премия некоторое время вручалась без предварительных номинаций. С 1930 по 1967 годы (с единственным исключением в 1958 году) были отдельные премии за чёрно-белые и цветные фильмы. Когда разделение отменили, единственными чёрно-белыми фильмами, которые удостоились премии, были «Список Шиндлера» (1993), «Рома» (2018) и «Манк» (2020).

Все работы, удостоившиеся премии, сохранились; однако ряд лент, которые были в числе номинантов в первые годы существования премии, утеряны. Среди них The Devil Dancer (1927), The Magic Flame (1927) и «Четыре дьявола» (1928). Некоторые работы, такие как The Right To Love (1930) и Sadie Thompson (1927), дошли до наших дней не полностью.

Список лауреатов и номинантов

1929—1930

1931—1940 
 В 1937—1939 за операторскую работу в цветных фильмах вручались Специальные награды (памятные таблички). 
 С 1940 по 1957 г. и с 1959 по 1967 г. категория была разделена чёрно-белые и цветные фильмы.

1941—1950

1951—1960

1961—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2030

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Список лауреатов и номинантов премии «Оскар» за лучшую операторскую работу в базе данных американской киноакадемии
 Премия Оскар  на сайте IMDb.

Оператор
Премии за операторскую работу